H oder h steht für:

 H, achter Buchstabe des lateinischen Alphabets
 H (Eta), Buchstabe des griechischen Alphabets
 Н, Buchstabe des kyrillischen Alphabets
 Stimmloser glottaler Frikativ im Internationalen Phonetischen Alphabet
 H., nach der Hidschra, Jahreszahl des islamischen Kalenders
 H., Heft, in bibliografischer Zitierung
 eine Tonbezeichnung, siehe H (Musik)
 hart, siehe Härtegrad (Bleistift)
 für Merkur in der astronomischen Nomenklatur, vom griechischen Gott Hermes abgeleitet
 h-Index (Hirsch-Index, auch Hirschfaktor, Hirsch-Koeffizient oder h-number), bibliometrisches Maß
 Hauptmann (Offizier), ein militärischer Offiziersdienstgrad
 Haltestelle
 Hubschrauberlandeplatz
 Hospital, siehe Krankenhaus
 Hilflos, ein Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis
 Heroin in der Szenesprache, oft englisch ausgesprochen
SI-Einheitensystem:
 Hekto bzw. Hundert, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe
 Henry, die physikalische Einheit der Induktivität, siehe Henry (Einheit)
 Stunde (von lateinisch hora)

Mathematik:
 Höhe (Geometrie)
 , die Menge der Quaternionen
 H-Raum, ein topologischer Raum mit einer Zusatzstruktur
 , die harmonische Reihe
 H*-Algebra, mathematische Struktur, die in der Funktionalanalysis untersucht wird
 h steht für die Gitterweite eines Netzes

Physik:
 h, das plancksche Wirkungsquantum
 H0, die Hubble-Konstante in der Kosmologie
 H, Formelzeichen für den Heizwert
 H, Formelzeichen für die Enthalpie
 , Formelzeichen für die magnetische Feldstärke
 H, Formelzeichen für die Hamilton-Funktion im Hamilton-Formalismus der klassischen Mechanik
 , Formelzeichen für den Hamiltonoperator in der Quantenmechanik
 H, das Formelzeichen der Trägheitskonstante für Rotoren von elektrischen Maschinen, insbesondere Synchrongeneratoren. Siehe Schenkelpolmaschine#Rotordimensionierung.
 H, die Äquivalentdosis im Strahlenschutz 

Chemie
 Hydrogenium, das Element Wasserstoff
 Einbuchstabencode für die Aminosäure Histidin

Währungen und Numismatik:
 tschechisch haléř, deutsch Heller (Münze)
 Günzburg auf Münzen des Römisch-Deutschen Reichs von 1782 bis 1805
 Darmstadt auf Münzen des Deutschen Kaiserreichs von 1872 bis 1882
 La Rochelle auf französischen Münzen von 1539 bis 1837
 Genf auf schweizerischen Münzen 1817
 Hermosillo auf mexikanischen Münzen
 Helbig, Samuel Gottlieb, Münzmeisterzeichen der Münzstätte Dresden (1804–1813) 
 H unter der Königskrone auf französischen Münzen für Heinrich III. (Frankreich) oder Heinrich IV. (Frankreich)

H als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 international: Ungarn
 Aserbaidschan: Ausländer
 Bulgarien: Oblast Schumen
 Deutschland: Region Hannover
 Deutschland: als Suffix auf Nummernschildern für historisch bei Autoveteranen  
 Estland: kleine Schilder für Anhänger
 Großbritannien: Hampshire und Dorset
 Kasachstan: Joint Ventures und ausländische Firmen (auf gelbem Untergrund)
 Moldau: ausländische Staatsbürger
 Philippinen: Region 8, Eastern Visayas
 Portugal: Horta (Lkw-Anhänger)
 Slowakei: historische Fahrzeuge (gelbes Kennzeichen mit roter Schrift: letzter Buchstabe)
 Spanien: historische Fahrzeuge
 Spanien: Provinz Huelva (auslaufend)
 Tschechien: Královéhradecký kraj, (Hradec Králové) (auslaufend)

Siehe auch:
 Holger H. (1971–1973), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Marcel H. (* 1997), deutscher Mörder, siehe Doppelmord in Herne 2017
 Baureihe H, Kennzeichen für Schienenfahrzeuge
 Burgess H, ein Flugzeug 
 Citroën Typ H, ein Lieferwagen 
 H+

H

ca:H#Significats de H
fi:H#H-kirjaimen merkityksiä
he:H#משמעויות נוספות של האות H
hu:H#Jelentései
ja:H#Hの意味
la:H#Abbreviationes
nn:H#Bruk
simple:H#Meanings for H
sv:H#Betydelser